Sant'Eusanio ima više značenja:
 Sant'Eusanio, Isernia
 Sant'Eusanio, L'Aquila